Paolo Giacometti (toneelschrijver) (1816-1882), Italiaans dramaschrijver
 Paolo Giacometti (pianist) (*1970), Italiaans-Nederlands pianist